Le Rove,  commune française du département des Bouches-du-Rhône,
 Rove (race caprine)
 Rovethym, fromage.
 Brousse du Rove, fromage.
 Tunnel du Rove.